Zonska nogometna liga Mostar, također i kao III. zona BiH, Mostarska zona, Hercegovačka zona je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1961./62.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Leotar" iz Trebinja.  

 Ljestvica 

 klubovi iz Hrvatske: "Dubrovnik", "GOŠK" - Dubrovnik, "Neretva" - Metković''

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1961./62. 
 Međuzonska liga BiH 1961./62. 
 Podsavezna liga Livno 1961./62. 
 Podsavezna liga Mostar 1961./62.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1961-62, Beograd, 1962., ISSN: 0351-2894, str. 202   
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 207 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 82  
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1961. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1962. godina 
  

1961-62 1b Mostar
 1b Mostar
1961-62